Howitt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Mary Howitt (1824–1884), eine britische Malerin, Schriftstellerin und Spiritistin
 Alfred Howitt (1830–1908), australischer Geologe, Anthropologe und Naturforscher
 Mary Howitt (1799–1888), englische Schriftstellerin

 William Howitt (1792–1879), englischer Schriftsteller